Tarpeia (filla de Tarpei), filla d'Espuri Tarpei, dona nom a la Roca Tarpeia
 Roca Tarpeia, pendent de l'antiga Roma, a prop del cim sud del turó Capitolí
 Aternia Tarpeia o lex Tarpeia, llei de l'antiga Roma del 455 aC 
 Gens Tarpeia, gens romana patrícia